Грушевский, Михаил: Грушевский, Михаил Сергеевич (1866—1934) — украинский и советский историк, общественный и политический деятель.
 Грушевский, Михаил Яковлевич (род. 1964) — советский и российский актёр, эстрадный пародист, телеведущий, юморист.